Ирина Антонова: Антонова, Ирина Александровна (1922—2020) — советский и российский искусствовед.
 Антонова, Ирина Александровна (род. 1986) — российская гандболистка.